EISA eller Eisa kan have flere betydninger:

 European Imaging and Sound Association – Interesseorganisation for forskellige multimedia magasiner i Europa
 Extended Industry Standard Architecture – PC-bus-standard fra 1988